Яков Янков Динков е български общественик и деец на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 
Яков Янков е роден през 1860 г. в голямото будно българско костурско село Загоричани, тогава в Османската империя, днес Василиада, Гърция. Брат е на българския революционер и водач на Върховния комитет Анастас Янков. Яков Янков емигрира в Свободна България и влиза в Македонската организация. Делегат е на Втория (декември 1895), Третия (ноември 1896), Четвъртия (юни 1897) и Шестия македонски конгрес (май 1899) от Шуменското македонско дружество.

Към 1910 година е председател е на Костурското благотворително братство и подписва „Мемоар на Македонските братства в столицата до Славянски събор в София“.

Участва в Първата световна война като запасен подпоручик. Награден е с орден „За военна заслуга“, V степен.

След войните, през октомври 1920 година на Втория велик събор е избран за член на Изпълнителния комитет на Съюза на македонските братства заедно с д-р Иван Каранджулов, Никола Стоянов, Христо Станишев, Наум Томалевски, д-р Божирад Татарчев, Никола Дишков, Петър Глушков, Христо Попов и Славейко Матов.

Яков Янков е сред редакторите на вестник „Македония“ (1919 – 1923), орган на Изпълнителния комитет на македонските братства.

Умира на 17 октомври 1943 година в София.

Бележки 

Дейци на ВМОК
Български общественици от Македония
Български революционери от Македония
Родени в Загоричани
Дейци на Македонските братства
Български журналисти от Македония
Български военни дейци от Първата световна война
Български поручици
Български офицери от Македония
Носители на орден „За военна заслуга“
Починали в София
Български имигранти от Македония в София